Света Гора, Грчка
 Црногорска Света Гора
 Трновска Света Гора
 Српска Света Гора
 Софијска Света Гора
 Света Гора (Македонија)
 Метеори
 Фрушкогорски манастири

Свете горе
Православни манастири